Qui-Gon & Obi-Wan(Qui-Gon and Obi-Wan): A Star Wars univerzumban játszódó, két történetből álló képregénysorozatot Ryder Windham írta. 2000. decembere és 2002. júniusa között képregényfüzetekben, majd 2009 januárjában Omnibus képregényben jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Magyarországon a Semic Interprint kiadásában jelent meg az első történet: Az Ord Mantell bolygón 2002. áprilisa és júniusa között képregényfüzetekben. Qui-Gon és Obi-Wan történetei 38 és 37 évek között játszódnak az Új remény eseménye előtt.

Dark Horse Comics

Qui-Gon & Obi-Wan: Az Aurorient expressz

Qui-Gon & Obi-Wan: Az Ord Mantell bolygón

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: Rise of Sith Volume 1

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények